Vladimir Kramnik - Russisch schaker
 Kramnik (Ermland-Mazurië) - plaats